Буссенго:

 Буссенго, Жан Батист — французский химик, один из основоположников агрохимии.
 Буссенго — большой древний ударный кратер на Луне.